Wichita County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Wichita County (Kansas) – okres státu Kansas
 Wichita County (Texas) – okres státu Texas